Холод — низька температура середовища, тіла або речовини
 Холод (Holod) — село у повіті Біхор в Румунії .
 Холод (комуна) (Holod) — комуна у повіті Біхор в Румунії .
 Холод Борис Іванович — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства, заслужений діяч науки і техніки України.

Фільми 
 «Холод» — радянський художній фільм 1991 року.

Див. також 
 Холодний (значення)
 Мороз (значення)